Robert Esche (né le  à Whitesboro dans l'État de New York aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace qui évoluait au poste de gardien de but.

Biographie 
En 1995, il commence sa carrière dans la Ligue de hockey de l'Ontario avec les Whalers de Détroit. En 1996, il est choisi au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Coyotes de Phoenix au , en . En 1998, il passe professionnel avec les Coyotes. Le , il est échangé avec Michal Handzuš aux Flyers de Philadelphie en retour de Brian Boucher et d'un tour de troisième ronde au repêchage 2002. Il part en Russie en 2007 au SKA Saint-Pétersbourg. Il joue durant la saison 2011-2012 aux SC Langnau Tigers en LNA suisse.

Il a représenté les États-Unis au niveau international. Il a participé au championnat du monde à quatre reprises (2000, 2001, 2008 et 2009). Il a pris part aux Jeux olympiques d'hiver de 2006 ayant lieu à Turin en Italie avec l'équipe américaine.

En 2021, il est nommé président des Comets d'Utica qui évoluent dans la Ligue américaine de hockey.

Trophées et honneurs personnels 
Ligue américaine de hockey
 1999 : participe au Match des étoiles.
 1999 : nommé dans l'équipe des recrues.
Ligue nationale de hockey
2003 : gagne le trophée William-M.-Jennings (ex-æquo avec Martin Brodeur et son coéquipier Roman Čechmánek).
Ligue continentale de hockey
 2008-2009 : élu gardien du mois de novembre.
 2009 : participe avec l'équipe Jágr au 1er Match des étoiles de la Ligue continentale de hockey.
 2009-2010 : élu gardien du mois de janvier.
Coupe continentale
 2008 : élu meilleur gardien de la super finale.

Statistiques

En club 

|-
| 1994-1995 || Rangers de Gloucester || CJHL || 20 || 10 || 6 || 0 ||  || 70 || 4,06 || || 0 || || - || - || - || - || - || - || - || - || 
|-
| 1995-1996 || Whalers de Détroit ||LHO ||23 ||13 ||6 ||0 || ||71 ||3,74 || ||1 || ||3 ||0 ||2 ||105 ||4 ||2,29 || ||0||
|-
| 1996-1997 || Whalers de Détroit ||LHO ||58 ||24 ||28 ||2 || ||206 ||3,81 ||87,8 ||2 || ||5 ||1 ||4 ||317 ||19 ||3.60 || ||0||
|-
| 1997-1998 || Whalers de Plymouth||LHO ||48 ||29 ||13 ||4 || ||135 ||2,88 ||89,6 ||3 || ||15 ||8 ||7 ||868 ||45 ||3,11 ||92,0 ||0||
|-
| 1998-1999 || Falcons de Springfield||LAH ||55 ||24 ||20 ||6 || ||138 ||2,80 ||90,5 ||1 || ||1 ||0 ||1 ||59 ||4 ||4,02 ||86,7 ||0||
|-
| 1998-1999 || Coyotes de Phoenix ||LNH ||3 ||0 ||1 ||0 ||130 ||7 ||3,23 ||86,0 ||0 || || - || - || - || - || - || - || - || - || 
|-
| 1999-2000 || Falcons de Springfield ||LAH ||21 ||9 ||9 ||2 || ||61 ||3,03 ||91,2 ||2 || ||3 ||1 ||2 ||180 ||12 ||4,01 ||87,8 ||0||
|-
| 1999-2000 || Aeros de Houston ||LIH ||7 ||4 ||2 ||1 ||419 ||16 ||2,29 ||92,2 ||2 || || - || - || - || - || - || - || - || - || 
|-
| 1999-2000 || Coyotes de Phoenix ||LNH ||8 ||2 ||5 ||0 ||408 ||23 ||3,38 ||89,3 ||0 || || - || - || - || - || - || - || - || - || 
|-
| 2000-2001 || Coyotes de Phoenix ||LNH ||25 ||10 ||8 ||4 || ||68 ||3,02 ||89,6 ||2 || || - || - || - || - || - || - || - || - || 
|-
| 2001-2002 || Coyotes de  Phoenix ||LNH ||22 ||6 ||10 ||2 || ||52 ||2,72 ||90,2 ||1 || || - || - || - || - || - || - || - || - || 
|-
| 2001-2002 || Falcons de Springfield ||LAH ||1 ||1 ||0 ||0 ||60 ||0 ||0,00 ||100 ||1 || || - || - || - || - || - || - || - || - || 
|-
| 2002-2003 || Flyers de Philadelphie ||LNH ||30 ||12 ||9 ||3 || ||60 ||2,20 ||90,7 ||2 || ||1 ||0 ||0 ||30 ||1 ||2,00 ||92,9 ||0||
|-
| 2003-2004 || Flyers de Philadelphie ||LNH ||40 ||21 ||11 ||7 || ||79 ||2,04 ||91,5 ||3 || ||18 ||11 ||7 || ||41 ||2,32 ||91,8 ||1||
|-
| 2005-2006 || Flyers de Philadelphie ||LNH ||40 ||22 ||11 ||5 || ||113 ||2,97 ||89,7 ||1 || ||6 ||2 ||4 ||314 ||22 ||4,20 ||87,5 ||0||
|-
| 2006-2007 || Flyers de Philadelphie ||LNH ||18 ||5 ||9 ||1 ||860 ||62 ||4,32 ||87,2 ||1 || || - || - || - || - || - || - || - || - || 
|-
| 2007-2008 ||Ak Bars Kazan ||Superliga ||18 || || || || ||34 ||1,86 || ||3 || ||10 || || ||609 ||25 ||2,46 || ||1||
|-
| 2008-2009 ||SKA Saint-Pétersbourg ||KHL ||38 ||21 ||14 ||6 || ||68 ||1,87 ||91,2 ||9 || ||3 ||0 ||3 ||185 ||8 ||2,59 ||87,7 ||0||
|-
| 2009-2010 || SKA Saint-Pétersbourg ||KHL ||42 ||29 ||7 ||5 || ||87 ||2,07 ||91,7 ||6 || ||4 || || ||236 ||9 ||2,29 ||9,10 ||0||
|-
| 2010-2011 ||Dinamo Minsk ||KHL ||24 ||5 ||14 ||5 || ||76 ||3,30 ||89,7 ||0 || ||4 || || ||216 ||7 ||1,94 ||94,2 ||0||
|-
| 2011-2012 ||SC Langnau Tigers ||LNA ||40 ||15 ||25 ||0 || ||117 ||3,05 ||89,8 ||1 || ||4 ||4 ||0 ||259 ||8 ||1,85 ||91,4 ||0||

|186 ||78 ||64 ||22 || ||464 ||2,75 ||90,0 ||10|| ||25 ||13 ||11 || ||64 ||2,73 ||90,7 ||1||

En équipe dnationale

Références 

Naissance en janvier 1978
Naissance dans le comté d'Oneida (New York)
Joueur international américain de hockey sur glace
Joueur des Whalers de Détroit
Joueur des Whalers de Plymouth
Choix de repêchage des Coyotes de Phoenix
Joueur des Flyers de Philadelphie
Joueur des Coyotes de Phoenix
Joueur de l'Ak Bars Kazan
Joueur du SKA Saint-Pétersbourg
Joueur des Aeros de Houston (LIH)
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur du HK Dinamo Minsk
Joueur du SC Langnau Tigers
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Gardien de but de hockey sur glace
Gagnant du trophée William-M.-Jennings
Comets d'Utica